Athrun Zala (アスラン・ザラ Asuran Zara) es un personaje de ficción que aparece en las series de anime Gundam Seed y Gundam Seed Destiny.

Identidad 
Athrun Zala es un Coordinador miembro del equipo de fuerzas especiales de ZAFT comandado por Rau Le Creuset al comienzo de Gundam SEED. Este equipo formado por jóvenes ases, han demostrado su pericia en batalla siendo investidos con el uniforme rojo, el cual los identifica como los más aventajados y meritorios combatientes dentro del ejército ZAFT. Athrun es el hijo de Patrick Zala, uno de los más altos cargos del Concilio Supremo de PLANT.

En su faceta como soldado Athrun demuestra ser un excelente combatiente, durante Gundam Seed y Gundam Seed Destiny demuestra en múltiples ocasiones que es capaz de desarmar o inhabilitar al oponente tanto con armas de fuego como en combate singular desarmado. Él es uno de los mejores pilotos de mobile suits de la Era Cósmica y nunca ha sido derrotado hallándose en modo SEED.

En el manga Mobile Suit Gundam Seed Destiny: The Edge, los eventos sucedidos en Gundam Seed Destiny son narrados desde el punto de vista de Athrun.

Su amistad con Kira Yamato repetidamente forma las tramas principales de la historia, tanto en Gundam Seed como en Gundam Seed Destiny.

Tras Gundam Seed, Athrun adopta el sobrenombre de Alex Dino durante su estancia en Orb.

Sucesos previos a Gundam Seed 
En el año 61 de la Era Cósmica, Athrun es enviado por su padre Patrick Zala a una escuela preparatoria en la ciudad lunar de Copérnico. Allí conoce a Kira Yamato creando una fuerte amistad con él. En el año 68 de la Era Cósmica, Patrick solicita el retorno de Athrun. Antes de partir, Athrun construye una robo-mascota emulando un pájaro que ofrece a Kira como regalo, el nombre de esta robo-mascota es Torii.

Tras regresar a PLANT, Athrun descubre que su padre ha acordado un noviazgo para él con la cantante idol Lacus Clyne. (De acuerdo con la novelización de Gundam Seed, ella es la primera chica que Athrun besó). Athrun fabricó una robo-mascota esférica de color rosa que llamó Haro, al presentársela como regalo, Lacus quedó tan sorprendida que Athrun no dudo en construirle un montón más. Lacus se dirige a cada una de estas mascotas robóticas basándose en el diferente color de cada Haro, aunque su Haro preferido es Pink-chan.

Athrun se une al ejército ZAFT tras la violenta muerte de su madre en el incidente de Valentín Sangriento, que fue provocado por la Alianza Terrestre. De todo el equipo Le Cruset, él es el único piloto que difiere en opinión acerca de los Naturales y crea amistad con Nicol Amalfi y Rusty Mackenzie.

Guerra de Valentín Sangriento

Asalto en Heliopolis: GAT-X303 Aegis 
La compañía Morgenroete ha desarrollado en secreto cinco prototipos de mobile suits para la Alianza Terrestre, en una base oculta dentro de la colonia neutral Heliopolis. El propósito de estos mobile suit es el de contrarrestar la superioridad tecnológica del ejército ZAFT. ZAFT asalta la base con el propósito de capturar estos prototipos, pero solo logran hacerse con cuatro ya que el quinto piloto, Rusty Mackenzie, es abatido durante un tiroteo. Athrun captura el prototipo GAT-X303 Aegis Gundam. Durante el asalto Athrun se reencuentra con Kira Yamato, el cual en ese momento es ciudadano de Heliopolis. Kira se ve forzado a tomar los mandos del prototipo GAT-X105 Strike Gundam para proteger a sus amigos y el resto de Heliopolis, pero durante la lucha la columna central de Heliopolis resulta dañada, dando como resultado la completa destrucción de Heliopolis.

Persiguiendo al Archangel 
Kira, tras haberse visto forzado a pilotar un prototipo de alto secreto, es embarcado por la fuerza en la nave de la Alianza Terrestre Archangel junto con el resto de sus compañeros, tras esto decide voluntariamente enrolarse en su ejército. Kira combate contra Athrun en múltiples ocasiones. Mientras tanto Athrun sostiene un debate interno originado por el peso de tener que luchar contra su amigo e intenta convencer a Kira para que se una a ZAFT, ya que ambos son Coordinadores, Athrun le explica por qué él se unió a ZAFT. Estas palabras afectaron a Kira, pero el rehusó unirse a ZAFT y escapa gracias a la intervención de Mu La Flaga.

Más tarde Athrun recibe noticias de que su prometida Lacus Clyne esta a bordo del Archangel e indignado apenas puede contener su ira cuando Natarle Badgiruel utiliza el hecho de que se halle a bordo como escudo para el Archangel. Antes de retirarse, Athrun pregunta a Kira cual es su idea sobre la justicia y tras afirmar que rescatará a Lacus, las fuerzas de ZAFT se repliegan. Kira, tras este suceso, saca a hurtadillas a Lacus del Archangel, arreglando un improvisado encuentro con Athrun en el espacio exterior, alejado de las naves de ambos bandos. Una vez que realizado el intercambio, Athrun instiga a Kira a desertar a ZAFT, pero Kira rehúsa nuevamente. Tras esto ambos afirman que su próximo encuentro en el campo de batalla será en calidad de oponentes y no dudaran en derribarse el uno al otro.

Guerra para dos 
Debido a los preparativos de la operación Spitbreak, Athrun es asignado como jefe de escuadra de un equipo especial formado por Yzak, Nicol y Dearka, las decisiones de Athrun frecuentemente chocan con las opiniones de sus subordinados. Durante la estancia del escuadrón en tierra, el transporte en el que viaja Athrun junto con su GAT-X303 Aegis Gundam es derribado por un Sky-grasper pilotado por Cagalli Yula Athha, cuando ella lo confunde con una nave de refuerzos, a su vez el transporte responde al fuego enemigo, derribando el Sky-grasper de Cagalli.

Athrun consigue aterrizar su mobile suit en una pequeña isla. Donde se topa con Cagalli, quien ha logrado hacer un amerizaje de emergencia con el Sky-grasper que pilotaba. Tras un tenso combate, Athrun inmoviliza a Cagalli y al percatarse de que ella es una chica la maniata. Poco después se deshace de la pistola de Cagalli y considerándola inofensiva y rompe sus ataduras. Mientras esperan a ser rescatados, comparten sus enfrentados puntos de vista, pero al encontrarse tan distantes y a la vez cercanos sus puntos de vista deciden mantener un pacto de no agresión y más tarde son rescatados por sus respectivos bandos. Ninguno comenta a nadie lo sucedido en la isla. Días después Athrun descubre que Cagalli es Princesas de la nación neutral Orb.

Una vez rescatado y guardando fuertes sospechas de que Orb oculta el Archangel en su territorio, Athrun lidera una misión de infiltración. Allí, incidentalmente encuentra a Kira manteniendo una corta y aséptica conversación, lo que confirma las infundadas sospechas de Athrun. Athrun y el resto del equipo tienden una emboscada al Archangel fuera de las aguas territoriales de Orb. La emboscada tiene un resultado trágico ya que Dearka Elsman y su GAT-X103 Buster Gundam es capturado por el Archangel, y Nicol Amalfi muere al intentar proteger el mobile suit de Athrun de una ataque del GAT-X105 Strike.

Espadas Resplandecientes 
Lleno de ira por la muerte de Nicol, Athrun emprende combate nuevamente con Kira, durante este combate, Athrun lanza el escudo del GAT-X303 Aegis Gundam contra el FX-550 Skygrasper pilotado por Tolle Koenig borrándolo de los cielos. Kira seriamente afectado por la muerte de su amigo Tolle se ve arrastrado al modo SEED y acto seguido Athrun entra en modo SEED por primera vez en la serie. Los suits de Athrun y Kira luchan violentamente, el Strike Gundam acaba siendo atrapado por el Aegis justo cuando este agota su reserva de energía. Athrun intentando acabar con Kira activando el sistema de autodestrucción del Aegis, escapando de la cabina en el último momento.

Posteriormente Athrun es encontrado por Cagalli inconsciente en una playa cercana a la batalla. En el momento que Athrun recupera la consciencia, Cagalli lo encañona con su pistola, exigiendo saber que ha sucedido con Kira. Athrun, fuertemente conmocionado afirma que acabó con su Gundam y por tanto con él. Cagalli airadamente pregunta por qué lo ha hecho, respondiendo él que aunque se trataba de su mejor amigo también había causado la muerte de muchos de sus camaradas, incluyendo Nicol. Tras esto Cagalli argumenta una de las enseñanzas de su padre, matar por venganza y ser matado en pos de la venganza es un círculo vicioso que jamás traerá la paz, solo más muerte y destrucción. Antes de devolverlo a ZAFT, Cagalli le regala su amuleto de piedra de Haumiya, esperando que le confiera protección, ya que no desea que nadie más muera.

ZGMF-X09A Justice 
Habiendo regresado a las instalaciones de ZAFT, Athrun fue galardonado con la Orden de la nébula por el logro de haber destruido el Strike, pasando a estar bajo las órdenes directas del Concilio Supremo de ZAFT, para este cometido se le otorga con el recién creado ZGMF-X09A Justice Gundam. Sus órdenes son perseguir y recuperar la unidad ZGMF-X10A Freedom Gundam, robada por Kira Yamato con la ayuda de Lacus Clyne. Sobre Lacus pesa la acusación de haberse vendido a la Alianza Terrestre, pero a Athrun le cuesta creer estas afirmaciones. Athrun eventualmente encuentra a Lacus y evita que sea asesinada.

Deserción de ZAFT 
Lacus revela a Athrun que Kira se halla con vida y es el nuevo piloto del Freedom Gundam, tras esto instiga a Athrun a que piense sobre las razones que tiene para luchar, más allá de sentirse atado al ejército o a las decisiones de su padre, el debe encontrar su propios motivos, por ello Lacus le incita a ir a la Tierra para hablar con Kira.

A bordo del Justice regresa a la Tierra y visita el lugar donde combatieron los mobile suits Aegis y Strike. Allí encuentra al reverendo Malchio, que le comenta acerca de cuando encontró a Kira inconsciente y su posible localización.

Para cuando Athrun llega a Orb, el Freedom Gundam se halla combatiendo los mobile suit GAT-X131 Calamity Gundam, GAT-X252 Forbidden Gundam y GAT-X370 Raider Gundam. Tras unos momentos de duda, Athrun decide bloquear un rayo disparado contra el mobile suit de su amigo combatir a su lado.

Amor interés : Cagalli Yula Atha

Personajes de la era cósmica
Guardaespaldas ficticios
Inventores ficticios
Personajes masculinos en anime y manga